Mario Pieri – matematico italiano
 Mario Pieri – calciatore italiano
 Mario Pieri – letterato greco